El término Play It Loud puede referirse a:

Play It Loud, álbum de Slade.
«Play It Loud», canción de The Black Eyed Peas.